Cleveland Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cleveland Lake (Colorado)
 Cleveland Lake (Lenawee County, Michigan)
 Cleveland Lake (Muskegon County, Michigan)
 Cleveland Lake (New York)
 Cleveland Lake (Texas)
 Cleveland Lake (Utah)
 Cleveland Lake (Washington)
 Cleveland Lake (Wisconsin)